Красное дерево — древесина некоторых видов деревьев, имеющая красные и коричневатые тона, обычно прочная и хорошо поддающаяся обработке. Такая древесина  высоко ценится за хорошие механические характеристики, обладает высокой плотностью и прочностью, хорошо полируется.

К красному дереву обычно относят древесину следующих деревьев:
 Некоторые виды деревьев из рода  служат источником древесины падук:
 ;
 .
 Два вида рода , получаемая из которых древесина называется махагони:
 ; 
.
 Виды рода .
 Вид деревьев рода Орех семейства Ореховые Орех грецкий.

 Древесина деревьев некоторых других видов иногда может быть условно названа «красным деревом»:
 Некоторые виды рода Дёрен:
 ; 
 , nom. nud..
 Некоторые виды рода Тис: 
 ; 
 .
 .
  даёт ценную древесину.
 
 .

Мастеров по деревообработке ценных пород древесины называют краснодеревщиками.

Литература 
 
 

Деревья
Твёрдые породы древесины